Накхонпханом :

  Наконпханом — одна из 77-ти провинций Таиланда.
 Накхонпханом — город в Таиланде, центр провинции Накхонпханом.
  Накхонпханом — гражданский аэропорт, обслуживающий коммерческие авиаперевозки города Накхонпханом